Конкурс песни Евровидение 1962 — седьмой конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 18 марта 1962 года в Люксембурге (Люксембург) в Большом зале RTL. Песня «Un premier amour» («Первая любовь»), исполненная Изабель Обре и набравшая 26 очков, принесла Франции третью победу, и сделала эту страну единоличным лидером по количеству побед.

Место проведения 

Люксембу́рг — столица небольшого одноимённого западноевропейского государства с конституционно-монархической формой правления. Город расположен на высоте 334 метра над уровнем моря, в районе слияния двух небольших рек — Альзет (южный приток Зауэра) и Петрус.

Местом проведения конкурса песни в этом году стала «Вилла Лувиньи» — штаб-квартира «RTL Group».

Формат 
Время на исполнение песни было сокращено до 3-х минут, и была представлена новая система голосования, которая позволяла национальному жюри голосовать лишь за три песни. Сначала каждый член жюри выбирал свои три любимые песни, и присваивал лучшей 3 балла, второй — 2 балла, и третьей — 1 балл. Все баллы складывались, чтобы выявить три лучшие песни, по общему мнению жюри. Этим трём песням присваивались оценки 3, 2 и 1. Из-за новой системы голосования стало сложнее заработать очки, и поэтому впервые некоторые участники закончили конкурс с результатом 0 баллов, или «нуль пуа» (от французского: nul points). Первыми странами, не заработавшими очков на Евровидении, стали Бельгия, Испания, Австрия и Нидерланды.

Участвующие страны 

Конкурс 1962 года выиграла Франция, став первой страной с тремя победами на Евровидении. Французы также установили и рекорд по количеству побед за короткий отрезок времени, поскольку их предыдущие две были в 1958-м и 1960 годах — три победы за пять лет. Этот рекорд был в итоге побит Ирландией в 1990-х с четырьмя победами за пять лет (1992, 1993, 1994 и 1996).

Евровидение 1962 также запомнился проблемами со светом, который отключался несколько раз, особенно во время выступления представителей Нидерландов.

Вернувшиеся исполнители 
Представитель Бельгии Фуд Леклерк стал первым четырёхкратным участником Евровидения, а Жан Филипп стал первым, представившим на конкурсе два разных государства.

  — Жан Филипп (1959)
  — Камилло Фельген (1960)
  — Франсуа Дегель (1960)
  — Фуд Леклерк (1956, 1958, 1960)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Финляндия — Жорж де Годзинский
  Бельгия — Анри Сегерс
  Испания — Жан Родерес
  Австрия — Бруно Угер
  Дания — Кай Мортенсен
  Швеция — Эгон Кйеррман
  Германия — Рольф-Ганс Мюллер
  Нидерланды — Дольф ван дер Линден
  Франция — Франк Пурсель
  Норвегия — Эйвинн Берг
  Швейцария — Седрик Дюмон
  Югославия — Йоже Прившек
  Великобритания — Уолли Стотт
  Люксембург — Жан Родерес
  Италия — Чинико Анджелини
  Монако — Раймон Лефевр

Результаты

Голосование

Трансляция

Глашатаи 

  — ?
  — Энцо Тортора
  — Робер Дилижан
  — Алекс Макинтош
  — Младен Делич
  — Александр Бюргер
  — Кари Борг Маннсокер
  — Андре Вальми
  — Гер Люгтенбюрг
  — Клаус Хавенштайн
  — Таге Даниэльссон
  — Оле Мортенсен
  — Эмиль Колльпахер
  — Луис Марсильяч
  — Арлетт Венсан
  — Поппе Берг

Комментаторы 

  — Рут Каппельсбергер (ORF)
  — Николь Ведре (RTB), Виллем Дёйс (BRT)
  — Скат Нёрревиг (DR TV)
  — Рут Каппельсбергер (Deutsches Fernsehen)
  — Аарно Валли (Suomen Televisio), Эркки Мелакоски (Yleisradio)
  — Пьер Черния (RTF)
  — Ренато Тальяни (Programma Nazionale)
  — ? (Télé-Luxembourg)

  — Пьер Черния (Télé Monte Carlo)
  — Вильем Дёйс (NTS)
  — Удд Грюте (NRK and NRK P1)
  — Федерико Гальо (TVE)
  — Ян Габриэльссон (Sveriges Radio-TV and SR P1)
  — Теодор Халлер (TV DRS), Жорж Арди (TSR), Ренато Тальяни (TSI)
  — Дэвид Джейкобс (BBC TV), Питер Хэй (BBC Light Programme)
  — Любомир Вукадинович (Televizija Beograd), Гордана Бонетти (Televizija Zagreb), Томаж Терчек (Televizija Ljubljana)

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1962 год в музыке